Kappa Ceti kan syfta på:

 Kappa1 Ceti – en roterande variabel av BY Dra-typ. i Valfiskens stjärnbild
 Kappa2 Ceti – en roterande variabel av BY Dra-typ. i Valfiskens stjärnbild